Italské příjmení Pozzo [pocco] nosí např.:
 Andrea Pozzo – italský barokní malíř
 Marie Viktorie al Pozzo della Cisterna (1847–1876) – španělská královna
 Modesta Pozzo viz Moderata Fonte (1555–1592) – italská básnířka a spisovatelka
 Vittorio Pozzo (1886–1968) – italský fotbalový hráč a trenér

Italská příjmení